Os Aerianos foram uma seita cristã do século IV, considerada como herética.

História 
A seita foi fundada por Aerio, um monje arménio que negava a diferença entre um sacerdote comum e um bispo, condenando a prática do jejum, as festas e as cerimónias da Igreja. Afirmava ainda que a oração pelos mortos era-lhes mais prejudicial do que útil.

Existiu durante a vida de Aerio, tendo desaparecido após a sua morte. Foram perseguidos pelos cristãos e pelos arianistas

Santo Epifânio fala acerca deles em uma de suas cartas pastorais, apontando-lhes os erros em que incorriam, nomeadamente a igualdade de classes entre sacerdotes e bispos.

Seitas cristãs
Heresias